

Musica
 Beauville – un singolo dei Gob del 1998

Toponimi 
 Francia
 Beauville – comune dell'Alta Garonna
 Beauville – comune di Lot e Garonna